ploča

Glazba:
 gramofonska ploča

Hrvatskaa:
 Ploča (otok), otočić (345 m2) uz sjevernu obalu Mljeta, kod Borovca

Bosna i Hercegovina:
 Ploča (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama, BiH
 Ploča (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje, BiH

Srbija:
 Ploča (Loznica), naselje i općini Loznica u Mačvanskom okrugu